Volken en talen
Seri (volk), een inheemse bevolkingsgroep uit Mexico.
Seri (taal), de taal van bovengenoemde bevolkingsgroep

Plaatsen
Seri (Bheri), Nepal
Seri (Karnali), Nepal
Seri (Mahakali), Nepal

Overig
Seri (geslacht), een geslacht van vliegen